Sankt Thomas peut faire référence à :
 Sankt Thomas, commune de l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Sankt Thomas, commune du district de Grieskirchen, Haute-Autriche, Autriche ;
 Sankt Thomas am Blasenstein, bourg du district de Perg, Haute-Autriche, Autriche.